Winnersbach ist ein geographischer Name:

 Winnersbach (Kirchen), Wohnplatz im Stadtteil Wingendorf von Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Winnersbach (Löcherbach), rechter Zufluss des Löcherbachs vor Junkernthal, Stadtteil Wingendorf, Kirchen (Sieg), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz